Il megabit è l'unità di misura che rappresenta un milione di bit e viene abbreviata con la sigla Mbit o Mb (da non confondere con Megabyte o MB, dove un byte corrisponde a 8 bit).

Descrizione 
Questa unità di misura viene spesso utilizzata, in rapporto al tempo (in secondi), per calcolare la velocità di trasmissione di segnali digitali. Ad esempio attraverso la rete internet o una rete LAN, di cui si vuole conoscere la velocità di download o upload tra due nodi della rete.

Conversioni

Voci correlate
 Bit
 Mebibit
 Megabyte
 Megabit per secondo

Altri progetti

Unità di informazione